Ва́рпая́рви — топоним в Карелии.

 Варпаярви (Танковое) — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Варпаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Варпаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.